Симфония № 15 може да се отнася за:
 Симфония № 15 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Симфония № 15 (Дмитрий Шостакович)
 Симфония № 15 (Йозеф Хайдн)